Borgerlisten er bestemt form af borgerliste. Derudover kan det henvise til:
 Borgerlisten (parti) – landsdækkende dansk parti, tidligere kendt som Parti Klaus Riskær Pedersen
 Flere forskellige lokale borgerlister, se en liste i borgerliste.